Mohammadabad może dotyczyć: 
 Mohammadabad – miasto w północnych Indiach w zachodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Farrukhabad)
 Mohammadabad – miasto w północnych Indiach we wschodniej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Ghazipur)